Hauffe ist der Familienname folgender Personen:

 Armin Hauffe (1948–1997), deutscher Journalist, Rundfunkreporter und Sportchef des Landesfunkhauses in Schleswig-Holstein
 Arthur Hauffe (1892–1944), deutscher Offizier, zuletzt General der Infanterie
 Christian Gotthold Hauffe (1725–1799), deutscher Buchhändler, Verleger und Romanautor
 Friederike Hauffe (1801–1829), „Seherin von Prevorst“, Patientin Justinus Kerners
 Friedrich Wilhelm Hauffe (1845–1915), deutscher Politiker (DKP), MdR, MdL (Königreich Sachsen)
 Georg Hauffe (1872–1936), deutscher Arzt und Hydrotherapeut
 Gregor Hauffe (* 1982), deutscher Ruderer
 Hans Günter Hauffe (1904–1985), deutscher Wirtschaftsanwalt und Schriftsteller
 Herbert Hauffe (1914–1997), deutscher Politiker (SPD), MdB (1953–1969)
 Karl Hauffe (1913–1998), deutscher Physikochemiker und DDR-Spion
 Leopold von Hauffe (1840–1912), österreichischer Maschinenbautechniker, Konstrukteur und Hochschullehrer
 Louise Hauffe (1836–1882), deutsche Konzertpianistin
 Martin Hauffe (1886–1972), deutscher Offizier und Funktionär sowie Verwaltungsleiter
 Richard Hauffe (1878–1933), österreichischer Fotograf
 Siegfried Hauffe (1923–1997), deutscher Maler und Illustrator
 Ulrike Hauffe (* 1951), Leiterin der Bremischen Zentralstelle für die Verwirklichung der Gleichberechtigung der Frau (ZGF)

Siehe auch:
 Hauff
 Haufe